Abdoulaye Diallo ist der Name folgender Personen:

* Abdoulaye Diallo (guineischer Leichtathlet), guineischer Leichtathlet
 Abdoulaye Diallo (senegalesischer Leichtathlet) (* 1946), senegalesischer Leichtathlet
 Abdoulaye Diallo (Fußballspieler, 1963) (* 1963), senegalesischer Fußballspieler
 Abdoulaye Diallo (Fußballspieler, März 1992) (* 1992), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Abdoulaye Diallo (Fußballspieler, Oktober 1992) (* 1992), senegalesischer Fußballspieler
 Abdoulaye Diallo (Judoka) (* 1951), guineischer Judoka